Солима Нумеро Дос има више значења:

 Солима Нумеро Дос, Ел Релампаго (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Солима Нумеро Дос, Лас Морас (Матаморос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику